Ikola ist der Familienname folgender Personen: 

 Heikki Ikola (* 1947), finnischer Biathlet
 Willard Ikola (* 1932), US-amerikanischer Eishockeytorwart und -trainer